Kounov est un toponyme qui peut désigner :

Kounov, une commune du district de Rakovník, dans la région de Hradec Králové ;
 Kounov, une commune du district de Rychnov nad Kněžnou, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie